Сотовый:
 Сотовый — сокращённое название сотового телефона.

Фильмы 
 «Сотовый телефон» () — фильм Фэна Сяогана 2003 года.
 «Сотовый» () — детективный триллер Дэвида Эллиса 2004 года.

См. также 
 Мобильник